Cantonul Fontoy este un canton din arondismentul Thionville, departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Angevillers || align="right" | 1 258 || align="right" | 57440 || align="right" | 57022
|-
| Audun-le-Tiche || align="right" | 6 340 || align="right" | 57390 || align="right" | 57038
|-
| Aumetz || align="right" | 2 317 || align="right" | 57710 || align="right" | 57041
|-
| Boulange || align="right" | 2 307 || align="right" | 57655 || align="right" | 57096
|-
| Fontoy || align="right" | 3 067 || align="right" | 57650 || align="right" | 57226
|-
| Havange || align="right" | 461 || align="right" | 57650 || align="right" | 57305
|-
| Lommerange || align="right" | 284 || align="right" | 57650 || align="right" | 57411
|-
| Ottange || align="right" | 2 700 || align="right" | 57840 || align="right" | 57529
|-
| Rédange || align="right" | 1 003 || align="right" | 57390 || align="right" | 57565
|-
| Rochonvillers || align="right" | 211 || align="right" | 57840 || align="right" | 57586
|-
| Russange || align="right" | 1 099 || align="right" | 57390 || align="right" | 57603
|-
| Tressange || align="right" | 1 982 || align="right" | 57710 || align="right" | 57678
|}
 
 

Cantoane în Moselle